Philippe Lakos (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-autrichien de hockey sur glace. Il est le frère d'Andre Lakos.

Carrière de joueur

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||38 ||1 ||0 ||1 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||56 ||1 ||7 ||8 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1999-2000|| Lizard Kings de Jacksonville || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| Storm de Toledo || ECHL ||66 ||3 ||3 ||6 ||193 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2001-2002|| Everblades de la Floride || ECHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002|| Royals de Reading || ECHL ||48 ||0 ||4 ||4 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003|| Capitals de Vienne || EBEL ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| Lynx d'Augusta || ECHL ||20 ||0 ||2 ||2 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003|| RiverBlades de l'Arkansas || ECHL ||22 ||0 ||3 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Capitals de Vienne || EBEL ||45 ||2 ||2 ||4 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005|| Capitals de Vienne || EBEL ||43 ||5 ||5 ||10 ||85 ||8 ||0 ||2 ||2 ||24
|-
| 2005-2006|| Capitals de Vienne || EBEL ||45 ||2 ||11 ||13 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| Capitals de Vienne || EBEL ||55 ||2 ||6 ||8 ||206 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Capitals de Vienne || EBEL ||53 ||3 ||10 ||13 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2008-2009|| HC TWK Innsbruck || EBEL ||53 ||4 ||3 ||7 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Capitals de Vienne || EBEL || 43|| 3|| 10|| 13|| 172|| 12|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2010-2011|| Capitals de Vienne || EBEL || 41|| 1|| 8|| 9|| 143|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 2011-2012|| Capitals de Vienne || EBEL || 47|| 2|| 5|| 7|| 100|| 7|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
|2012-2013 || Capitals de Vienne || EBEL || 37|| 1|| 7|| 8|| 61|| 8|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
|2013-2014 || Capitals de Vienne || EBEL ||33 ||0 ||4 ||4 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Capitals de Vienne || EBEL ||47 ||2 ||7 ||9 ||62 ||14 ||0 ||1 ||1 ||18
|-
|2015-2016 || Capitals de Vienne || EBEL ||51 ||1 ||9 ||10 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Capitals de Vienne || EBEL ||50 ||1 ||6 ||7 ||58 ||12 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2017-2018 || Capitals de Vienne || EBEL ||43 ||1 ||5 ||6 ||48 ||11 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2018-2019 || Capitals de Vienne || EBEL ||34 ||0 ||7 ||7 ||41 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2018-2019 || Capitals de Vienne || Erste Liga ||12 ||2 ||1 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Capitals de Vienne || EBEL ||4 ||0 ||0 ||0 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2019-2020 || Capitals de Vienne || Alps HL ||16 ||0 ||3 ||3 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Capitals de Vienne || EBEL || 40 || 2 || 3 || 5 || 35 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6

Références 

Naissance en août 1980
Naissance à Toronto
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du HC Innsbruck
Défenseur de hockey sur glace